Cassel může znamenat: 

místopisný název
 Cassel, město v severní Francii v departementu Nord, region Nord-Pas-de-Calais
 Kanton Cassel, francouzský kanton v departementu Nord v regionu Nord-Pas-de-Calais

příjmení
 Jean-Pierre Cassel (1932–2007), francouzský divadelní a filmový herec
 Pol Cassel (Paul Ernst Karl Cassel; 1892–1945), německý malíř a grafik
 Seymour Cassel (1935–2019), americký herec
 Vincent Cassel (* 1966), francouzský herec

jiný význam
 Bitva u Casselu, více událostí, rozcestník

podobné jméno
 Kassel, město v Německu